Atlas () war nach Platons Dialog Kritias ein Sohn des Poseidon und der erste König von Atlantis.

Bei der Verlosung der Welt unter den Göttern erhielt Poseidon die Insel Atlantis. Auf dieser lebte der aus der Erde erwachsene Euenor, der mit seiner Frau Leukippe eine einzige Tochter hatte, Kleito. Nach dem Tod der Eltern verband sich Poseidon mit ihr und zeugte mit ihr fünf Zwillingspaare. Er teilte die Insel unter allen zehn Söhnen auf, verlieh aber dem zuerst Geborenen des ersten Zwillingspaares den Wohnsitz seiner Mutter, den größten und schönsten Teil der Insel, und machte ihn zum König über alle anderen. Nach dem die Insel umgebenden atlantischen Meer nannte er ihn Atlas.

Siehe auch 
 Atlas (Mythologie)

Weblinks 
 Portal zum Thema Atlantis sowie Platons Atlantis-Dialoge

König der griechischen Mythologie